Bytoń (plaats), plaats in Polen
 Bytoń (gemeente), landgemeente in Polen 
 Byton (Engeland), civil parish in Engeland